

Geografia 
 Spagna
 Villaseca de Arciel – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villaseca de Henares – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Villaseca de la Sagra – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Villaseca de Uceda – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Marco Villaseca – ex calciatore cileno